Breznička, comune del distretto di Poltár, nella regione di Banská Bystrica  
Breznička, comune del distretto di Stropkov, nella regione di Prešov